Ефре́мова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Ефремова, Анна Васильевна (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.
 Ефремова, Анна Афанасьевна (1882—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Ефремова, Вера Андреевна (1929—2021) — художественный руководитель Тверского театра драмы.
 Ефремова, Домна Федосеевна (род. 1936) — советская мастерица-ковровщица.
 Ефремова, Екатерина Иосифовна (1914—2000) — советская художница по вышивке, работавшая в чувашских народных традициях.
 
 Ефремова, Клавдия Григорьевна (1916—2000) — советская актриса.
 Ефремова, Маргарита Даниэлевна (Веттлин; 1907—2003) — советская мемуаристка и переводчица американского происхождения.
 Ефремова, Надежда Александровна (род. 1989) — российская биатлонистка.
 Ефремова, Ольга Андреевна (род. 1987) — российская актриса.
 Ефремова, Светлана Викторовна (1946—2020) — советская и российская балерина и хореограф, заслуженная артистка РСФСР (1977), солистка Марининского театра (1966—1993).
 Ефремова, Татьяна Фёдоровна (ум. 2015) — лингвист, автор Современного толкового словаря русского языка и ряда других словарей.
 Ефремова, Фаина Порфирьевна (1923—2017) — артистка балета (Большой театр), педагог-репетитор.
 Вайгина-Ефремова, Лилия Николаевна (род. 1977) — российская, белорусская и украинская биатлонистка.
 Корбукова, Нелли Алексеевна (ур. Ефремова; 1962—2019) — советская гребчиха-байдарочница. Топоним 
 Ефремова — деревня в Юрлинском районе Пермского края, Россия.
 Ефремова — прежнее названия села Глотово Глотовского сельского поселения в Знаменском районе Орловской области.